Herpetoskylax — примитивный терапсид из подотряда биармозухий.

Описан по двум сохранившимся черепам из свиты Бофорт зоны Кистецефал. Голотип CGP 1/67 представляет собой почти полный череп с нижней челюстью, второй череп также с нижней челюстью, но деформирован. Голотип ранее был отнесён к роду Rubidgina.

Длина черепа Herpetoskylax — 13 см, общая длина около 100 см.

Примечания

Литература 
 C. A. Sidor and B. S. Rubidge. (2006). Herpetoskylax hopsoni, a new biarmosuchian (Therapsida: Biarmosuchia) from the Beaufort Group of South Africa. In M. T. Carrano, T. J. Gaudin, R. W. Blob, J. R. Wible (eds.), Amniote Paleobiology: Perspectives on the Evolution of Mammals, Birds, and Reptiles p. 76—113.

Ссылки 
 Herpetoskylax hopsoni 

Биармозухии
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2006 году